Hermannus ist der Name folgender Personen:
Hermannus Alemannus († 1272), deutscher Bischof und Übersetzer
 Hermannus lantgravius de Hassia (Hermann von Hessen (1450–1508)), als Hermann IV. Erzbischof von Köln, als Hermann I. Fürstbischof von Paderborn
 Hermannus Contractus (Hermann von Reichenau; 1013–1054), deutscher Mönch und Wissenschaftler, Komponist sowie Schriftsteller
 Hermann I. (Abt von St. Blasien) (auch: Hermannus; † 1222), von 1204 bis 1222 Abt im Kloster St. Blasien im Südschwarzwald
 Hermann II. (Abt von St. Blasien) (auch: Hermannus II.), von 1223 bis 1237 Abt im Kloster St. Blasien im Südschwarzwald
 Hermannus Nicolaus Grimmius (Herman Niklas Grim; 1641–1711), schwedischer Ostindien-Reisender, Mediziner und Naturforscher
 Hermannus de Hoyshusen, von 1290 bis 1291 Bürgermeister der Stadt Brilon
 Hermannus de Sancto Portu, siehe Hermann von Heiligenhafen
 Hermannus Koelte († 1610), Priester und Abt des Klosters Marienfeld
 Hermannus Jantinus van Veen (Herman van Veen; * 1945), niederländischer Sänger, Violinist, Schriftsteller, Liedertexter und Liederkomponist
 Johann Jacob Hermannus (* um 1553; † 1630), reformierter Geistlicher

Siehe auch:
 Hermann
 Hermanus (Vorname)